About Last Night... (film), een romantische komedie van Edward Zwick uit 1986 met Rob Lowe en Demi Moore 
 About Last Night... (South Park), een aflevering van South Park uit 2008 nadat Barack Obama tot president was gekozen